Příjmení Kodym nese více různých osobností:

 Filip Stanislav Kodym (1811–1884) – český lékař, přírodovědec, odborný spisovatel, novinář a politik
 Jiří Kodym (* 1979) – český tanečník, choreograf a baletní mistr Národního divadla v Praze
 Ludvík Kodym (* 1922) – český sochař
 Odolen Kodym (1898–1963) – český geolog, profesor UK
 Robert Kodym (* 1967) – český rockový zpěvák, skladatel, textař a kytarista

Česká příjmení